Brück (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Brück (Nideggen), een plaats in de Duitse gemeente Nideggen, deelstaat Noordrijn-Westfalen